Andrzej Maj (1869–1934) – polski polityk
 Andrzej Maj (1950–2005) – polski reżyser